Främling (album), debuutalbum van de Zweedse zangeres Carola Häggkvist uit 1983
 Främling (nummer), titelsong van bovengenoemd album